Jouhenniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jouhenniemi (udde i Finland), Södra Savolax, Nyslott, 
 Jauheniemi, udde, Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar